Doom (sorozat), videójáték-sorozat
 Doom (videójáték, 1993), 1993-ban megjelent videójáték
 Doom (videójáték, 2016), 2016-ban megjelent videójáték
 Doom (film), 2005-ben bemutatott film
 Doom (együttes), brit együttes
 Doom (japán együttes), japán együttes
 Doom (középlemez), a Job for a Cowboy 2005-ben megjelent középlemeze
 Doom (album), a Mood 1997-ben megjelent stúdióalbuma
 Doom (pankráció), Ron Simmonsból és Butch Reedből álló pankrátorcsapat
 DOOM Inc, amerikai filmstúdió